

Горненське сільське поселення — сільське поселення, Кіровський район, Приморський край
 Горненське сільське поселення — сільське поселення, Солнечний район, Хабаровський край